

Astronomia 
15628 Gonzales – asteroide della fascia principale

Geografia
Gonzales – città della Contea di Monterey, California
Gonzales – città della Parrocchia di Ascension, Louisiana
Gonzales – capoluogo della Contea di Gonzales, Texas

Persone
Alberto Reynaldo Gonzales – politico statunitense
Antonio Gonzales – calciatore peruviano
Antonio Gonzales – musicista italiano
Charlene Gonzales – modella e sttraice filippina
Chilly Gonzales – pianista canadese
Christian Gonzales y Herrera – maestro di karate e scrittore italiano
Curtis Gonzales – calciatore trinidadiano
Enrico Gonzales – avvocato e politico italiano
Ferdinando Gonzales – conte di Castiglia
Guillermo Gonzales – cantante italiano
Jermaine Gonzales – atleta giamaicano
Joseph Gonzales – allenatore di calcio e calciatore francese
Luciana Gonzales – cantante italiana
Manuel Gonzales – fumettista statunitense
Neptali Gonzales – politico filippino
Neptali Gonzales II – politico filippino
Pancho Gonzales – tennista statunitense
Paul Gonzales – ex pugile statunitense

Gonzáles
Christofer Gonzáles – calciatore peruviano
Cristian Gonzáles – calciatore uruguaiano naturalizzato indonesiano
Pedro Gonzáles – ex calciatore peruviano
Primitivo Gonzáles del Alba – criminologo spagnolo

Gonzalès
Eva Gonzalès – pittrice francese

Pagine correlate 
González